Nositeli příjmení Hilbert jsou následující osoby:
 David Hilbert – německý matematik
 Jaroslav Hilbert – český spisovatel, bratr Kamila Hilberta, syn Karolíny Hilbert-Reifové
 Kamil Hilbert – český architekt, bratr Jaroslava Hilberta, syn Karolíny Hilbert-Reifové
 Karolína Hilbert-Reifová – česká malířka, matka Kamila Hilberta a Jaroslava Hilberta
 Petr Pavel Hilbert – český právník a politik, manžel Karolíny Hilbert-Reifové